Cœur de France peut faire référence à :
 Cœur de France, une viennoiserie
 Communauté de communes du Cœur de France

Voir aussi 
 Centre-Val de Loire